Лоссонн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Верхня Луара. 

 Ендрю Лосон — професор геології.